Реву́н (от глагола реветь):

 Реву́н — тот, кто часто плачет, ревёт.
 Ревун — народное название на Руси (в России) сентября.
 Ревун — прибор, применяемый в туманную погоду на судах, на маяках и буях для подачи звуковых сигналов, как правило, низкого тона, слышимых на большом расстоянии. Употребляется как синоним сирены. См. также Наутофон.
  — рассказ Рэя Брэдбери 1951 год.
 Ревун (Mycetes) — род широконосых обезьян семейства паукообразных.
 Ревун — прибор, использовавшийся в авиационных бомбах.

Топоним 
 Реву́н — порог на реке Исеть в Свердловской области.
 Ревун — река в Днепропетровской области, приток Днепра.

Примечания